«Зна́харь» — телесериалы: «Знахарь» — российский детективный телесериал 2008 года режиссёра Вячеслава Никифорова.
 «Знахарь 2. Охота без правил» — российский детективный художественный телесериал 2011 года режиссёра Бориса Казакова, продолжение телесериала «Знахарь» (2008).
 «Знахарь» — российский многосерийный драматический телевизионный художественный фильм 2018 года режиссёра Ярослава Мочалова.